Negru este un nume de familie romănesc care se poate referi la:

 Alexandru Negru-Vodă (1931-1978), om de știință moldovean
 Andrei Negru (1937-2011), botanist moldovean
 Andrei Ion Negru (1934-1996), inginer, doctor în științe tehnice
 Cristian Negru (n. 1976), fotbalist român
 Dan Negru (n. 1971), prezentator român de televiziune
 Dimitrie Negru (1883-1955), medic român
 Eudochia Negru, dansatoare din Republica Moldova.
 Mihail Negru, scriitor român
 Natalia Negru (1882-1962), profesoară, poetă, prozatoare și traducătoare
 Nicolae Negru, amiral român, comandant al flotei române
 Nicolae Negru (analist politic) (n. 1948), scriitor, jurnalist și analist politic din Republica Moldova
 Niolae Negru (istoric), istoric din Republica Moldova
 Petre Negru (n. 1939), senator român
 Valentin Negru (n. 1982), fotbalist român

Vezi și 
 Negrea (nume de familie)

 Negrea (dezambiguizare)
 Negreni (dezambiguizare)
 Negrești (dezambiguizare)
 Negrilești (dezambiguizare)
 Negrileasa, sat în județul Suceava
 Negrulești, sat în județul Vâlcea

Nume de familie românești